Filmes
Tudo por Dinheiro (1997), filme com Chris Tucker e Charlie Sheen
Spanish Judges, filme com Matthew Lillard e Vincent D'Onofrio, exibido no Brasil como Tudo por Dinheiro
Two for the Money, filme com Matthew McConaughey e Al Pacino, exibido no Brasil como Tudo por Dinheiro

Televisão
Topa Tudo por Dinheiro, programa brasileiro anteriormente chamado Tudo por Dinheiro

Desambiguações de cinema
Desambiguações de televisão